Депортиво Кали:

 Депортиво Кали — колумбийский футбольный клуб из города Кали.
 Депортиво Кали — футбольный стадион, расположенный между городами Кали и Пальмира.